Beshah ist der Familienname folgender Personen:
 David Beshah (* 1987), deutsch-äthiopischer Fußballspieler
 Shimekel Beshah (* 1995), äthiopischer Fußballspieler